Мындагай () — населённый пункт в России, пятое по величине село в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия), административный центр Болугурского наслега. 

Расположено на левом берегу реки Амга.

Население

Описание 
Основа экономики — сельское хозяйство (разведение крупного рогатого скота, выращивание пшеничных культур). В селе находятся речная пристань, животноводческий комплекс, молочный комбинат, а также предприятия местной промышленности. 

Из общественных заведений в Мындагае расположены 2 детских дошкольных учреждения, Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда  Р. И. Константинова, местный Дом культуры, немногочисленные учреждения здравоохранения и торговли.

Среди местного населения преобладают национальные виды ремёсел, рыболовство, охота.

Достопримечательности 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в прибрежной зоне реки Амги.

Примечания 

Населённые пункты Чурапчинского улуса